Hue and Cry kan syfta på:

 Hue and Cry – engelsk titel på en brittisk långfilm från 1947 i regi av Charles Crichton, se Joe och gänget
 Hue and Cry (musikgrupp) – en skotsk blue-eyed soul och sophistipop-grupp bildad 1983